Bläsing oder Blaesing ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Bläsing (1923–1996), deutsche Politikerin (NPD) und Mitglied des hessischen Landtags
 David Bläsing (1660–1719), deutscher Mathematiker und Astronom
 Felix Blaesing (1858–1929), deutscher Komponist und Chorleiter
 Gerhard Bläsing (1921–?), deutscher Politiker (SED) 
 Karl Blaesing (1901–?), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Robert Bläsing (* 1982), deutscher Politiker (FDP) und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft